Beppie Nooij jr. (1919-1979)
Beppie Nooij sr. (1893-1976)